Jordan Knackstedt (né le  à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|2004-2005 || Rebels de Red Deer || LHOu ||52 ||1 ||2 ||3 ||34 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2005-2006 || Rebels de Red Deer || LHOu ||72 ||12 ||28 ||40 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Rebels de Red Deer || LHOu ||33 ||10 ||7 ||17 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007||Warriors de Moose Jaw || LHOu ||39 ||13 ||26 ||39 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||72 ||31 ||54 ||85 ||116 ||6 ||1 ||1 ||2 ||8
|-  
|2007-2008 || Bruins de Providence || LAH ||5 ||2 ||0 ||2 ||2 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2008-2009 || Bruins de Providence || LAH ||71 ||10 ||16 ||26 ||55 ||16 ||3 ||1 ||4 ||11
|-
|2009-2010 || Bruins de Providence || LAH ||67 ||14 ||24 ||38 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Bruins de Providence || LAH || 22|| 7|| 5|| 12|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Americans de Rochester || LAH || 44|| 5|| 9|| 14|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HC Bolzano || Serie A || 36|| 14|| 31|| 45|| 5|| 12|| 10|| 11|| 21|| 15
|-
| 2012-2013 || Tingsryds AIF || Allsvenskan || 11|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Milano Rossoblu || Serie A || 27|| 9|| 14|| 23|| 18|| 6|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
|2013-2014 || Condors de Bakersfield || ECHL ||69 ||19 ||32 ||51 ||101 ||16 ||5 ||4 ||9 ||14
|-
|2013-2014 || Heat d'Abbotsford || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Roubine Tioumen || VHL || 15|| 2|| 3|| 5|| 11|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 ||Saryarka Karaganda || VHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || ESV Kaufbeuren || DEL2 || 10|| 4 ||5 ||9 ||24 || 11|| 6|| 6|| 12||35
|-
|2016-2017 || Esbjerg fB Ishockey || Metal-Ligaen ||36 ||15 ||21 ||36 ||147 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || ETC Crimmitschau || DEL2 ||51 ||22 ||46 ||68 ||122 ||9 ||3 ||7 ||10 ||8
|-
| 2018-2019 || Dresdner Eislöwen || DEL2 ||51 ||21 ||50 ||71 ||119 ||14 ||6 ||21 ||27 ||22
|-
| 2019-2020 || Dresdner Eislöwen || DEL2 ||51 ||20 ||47 ||67 ||91 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Dresdner Eislöwen || DEL2 || 43 ||23 ||28 ||51 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022|| Dresdner Eislöwen || DEL2 ||  ||

Notes et références 

Naissance en septembre 1988
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur du HC Bolzano
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur du ESV Kaufbeuren
Joueur du Tingsryds AIF
Joueur du Saryarka Karaganda
Naissance à Saskatoon
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Joueur du ETC Crimmitschau